Урада — топоним в России:

Населённые пункты 
 Урада — село в Шамильском районе Дагестана.
 Урада — деревня в Куединском районе Пермского края.

Река 
 Урада — река в Башкортостане, Пермском крае, приток Буя.